Varga János
 Varga János (1833-1915) amerikai polgárháborús katona
 Varga János (1844–1881) ügyvéd, Arad főjegyzője
 Varga János (1851–1911) apát-kanonok
 Varga János (?–?) kétszeres magyar bajnok labdarúgó (FTC)
 Varga János (1926–1996) állami díjas agrármérnök, a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia igazgatója
 Varga János (1927–2008) Széchenyi-díjas levéltáros, történész, országgyűlési képviselő, az MTA rendes tagja
 Varga János (1928–2014) labdarúgó, kapus (Haladás)
 Varga János (1929) szerkesztő-műsorvezető
 Varga János (1932–2010) labdarúgó (Dorogi Bányász)
 Varga János (1939–2022) olimpiai bajnok birkózó
 Varga János (1941) állatorvos, országgyűlési képviselő (1975–1990)
 Varga János (1941) állatorvos, mikrobiológus, az MTA rendes tagja
 Varga János (1957) labdarúgó (Dorog, Nyíregyháza, Békéscsaba)
 Varga János (1961) vízilabdázó
 Varga János festőművész
 Varga János, a Kisosz Országos Szervezete elnöke
 Varga János, az East együttes gitárosa
 Varga János (1967) a Magyar Rádió bemondója
 Varga János (?) koreográfus, a Lartis Nonprofit Kft. ügyvezetője

hasonló nevűek
Varga J. János történész
Vargha János (1798–1850 után) földmérő, a magyarországi folyók vízszabályozásának főmérnöke
Vargha János (1949) biológus, ökológus, forográfus
Warga János (1804–1875) pedagógus, tanácsbíró, író, MTA-tag

Jegyzetek